Фунес — власна назва.

Топоніми

Фунес (Наварра) — муніципалітет.

Фунес (Больцано) — муніципалітет.

Особи 
 Маурісіо Фунес — президент Сальвадору (з 2009)